Mackay (Idaho), població dels Estats Units a l'estat d'Idaho
 Buddy MacKay, Governador de Florida (1998 – 1999)
 Charles Mackay (Perth, 1812 o 27 de març de 1814
 David Mackay (Eastbourne, Sussex, 1933), arquitecte britànic i soci de MBM arquitectes, juntament amb Bohigas i Martorell
 Herbert MacKay-Fraser (Pernambuco, 1927), pilot de curses automobilístiques
 John Henry Mackay